Онтустик (с  — Юг) — название населённых пунктов в Казахстане:

 Онтустик — село в Келесском районе Туркестанской области.
 Онтустик — село в Толебийском районе Туркестанской области.

См. также 
 Академия Онтустик